

Cinéma 

 Full Blast est un film américain réalisé par Eric Mintz sorti en 1997 ; 
 Full Blast est un film québécois réalisé par Rodrigue Jean sorti en 1999 ; 
 Full Blast est un film américain réalisé par Eric Mintz sorti en 1999.

Musique 

 Dj Fullblast est un album de MC Hammer sorti en 2004 ;